
Дербенд-наме (азерб. и ; «Книга о Дербенте») — история города Дербент. Книга содержит также ценные сведения по истории Дагестана и Ширвана в V—XI веках. Ныне сохранившийся тюркский перевод относится к XVII веку.

Составитель 
Составитель книги Дербенд-наме является кумыкский историк ,учёный летописец XVII века — Аваби Мухаммад Акташи аль-Эндирави. 
По предложению Чопан-Бека (Чопан ибн Будай), одного из шамхальских отпрысков, Аваби, изучив и обобщив все доступные ему средневековые мусульманские источники, создал оригинальное историческое сочинение, известное под названием «Дербенд-наме», известный в востоковедческой литературе под традиционным названием Румянцевский список.

Проблема атрибуции «Дербенд-наме» интересовала почти всех исследователей сочинения ещё с начала XVIII века. Большинство из них склоняется к мысли, что «Дербенд-наме» вышло из-под пера Мухаммада Аваби из Эндирея, расположенного на р. Акташ. Об этом писали ещё в 1727 году Г. З. Байер в своем трактате «О Кавказской стене» и Г. Ю. Клапрот в 1829 году. М. Алиханов-Аварский подтверждает сведения Байера и Клапрота относительно автора «Дербенд-наме», исходя из другого, независимого источника. В письме, полученном им из Дербента от генерала Б. А. Араблинского, говорилось, что, по сведениям дербентских ученых мулл, «Дербенд-наме» составлено жителем селения Эндирей Мухаммадом Аваби.

Румянцевский список особенно ценен тем, что содержит предисловие автора-составителя, где сообщается его имя и другие данные, важные для решения проблемы атрибуции «Дербенд-наме». В. В. Бартольд высоко ценил этот список. В статье "К вопросу о происхождении «Дербенд-наме» он пишет: «Румянцевским списком окончательно установлено, что имя автора было Мухаммад Аваби Акташи.., а не Акраси или Акраши, как писали Кантемир (Akraszi), Байер и первоначально Клапрот. Правильное чтение (Ak-thachi) находится в работе Клапрота, напечатанной в 1829 году в „Journal asiatique“; Клапроту было известно, что Акташ — название речки, на которой построен город Новый Эндери (в Терской области), где жил Мухаммед Аваби… Более важно, что книга была составлена не для завоевателя Гирей-хана (у Д.Кантемира — Gieraj Charms), в котором видели хана крымского, а для местного хана Чобан-бека, сына Шамхала, потомка умершего Гирей-хана, тоже принадлежавшего к числу дагестанских правителей».

Таким образом, В. В. Бартольд считает «очень вероятным», что труд Мухаммада Аваби Акташи был написан по поручению местного дагестанского князя Чупан-бека в XVII веке.

Происхождение 
Описание некоторых событий в Дербенд-наме сходно с «Историей Дербента», которая сохранилась в сокращённом изложении турецкого историка Мюнаджим-Баши. Возможно, Дербенд-наме является сокращенным вариантом «Истории Дербента».

Переводы 
Сохранившаяся рукопись перевода составлена в 1815—1816 годах. Это — рукопись варианта, переведенного Мухаммедом Аваби в конце XVII века на основе списка на персидском языке. Персидский подлинник не сохранился. Сама рукопись хранится в Российской государственной библиотеке в Москве и является одной из самых ранних версий «Дербенд-наме». По словам В. В. Бартольда, версия «Дербенд-наме», хранящаяся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, более поздняя, несмотря на более раннюю дату переписки. В 1829 году эту рукопись на русский язык перевёл Аббаскули Ага Бакиханов.

Дербенд-наме была переведена на русский, французский, латинский и другие языки. Молдавский господарь, впоследствии российский князь Дмитрий Кантемир в 1722 году впервые перевёл «Дербенд-наме» на латинский язык и тем самым ввёл в научный оборот.

Списки 
В 1722 году один из списков Дербенд-наме был преподнесён Петру I правителем Дербента Имам-Кули беком.

Рукопись «Дербенд-наме» на лакском языке хранится в Матенадаране в городе Ереван (Армения).

См. также 
 Юсуф аль-Лакзи

Примечания

Литература 
 
 
 Бартольд В. В. К вопросу о происхождении Дербент-наме-Иран, т. 1, Л., 1927
 Саидов М. Дербент-наме, в сб.: Тр. 2-й науч. сессии (Дагестанской н.-и. базы АН СССР), Махачкала, 1949, с. 104-16.
 Тарихи, «Дербент-наме», под ред. М. Алиханова-Аварского, Тифлис, 1898
 Derbend-Nâmeh, or the History of Derbend, transl, from a selected Turkish version and published with the texts and with notes illustrative of the history, geography… by Mirza A. Kazem-Beg, StPb, 1851

Ссылки 
 Дербенд-наме. Исторические хроники 14-17вв., Дагкнигоиздат, 1992
 Перевод Дербенд-наме на сайте Востлит

Культура Дербента
История Дербента
Исторические сочинения
История Азербайджана